Goodyear může znamenat:

 Charles Goodyear (1800–1860), vynálezce
 Gary Goodyear, kanadský politik
 Julie Goodyear, britská televizní herečka

 Goodyear Tire and Rubber Company, americký výrobce pneumatik
 Goodyear Aerospace, divize firmy Goodyear Tire and Rubber Company
 Goodyear (vzducholoď)
 Goodyear Inflatoplane, experimentální nafukovací letadlo

 Goodyear (Arizona), město v USA

Externí odkazy